Testify es el décimo álbum de estudio del cuarteto de Southern Gospel estadounidense Gaither Vocal Band. Publicado por Chapel Hill en 1994 y producido por Bill Gaither, Mike Sykes y Michael English, el disco marca la separación de este último de la formación del cuarteto debido a un escándalo que lo obligó a retirarse de los escenarios.

Las voces registradas en el disco corresponden a Jonathan Pierce (primer tenor), Buddy Mullins (segundo tenor), Mark Lowry (barítono) y Bill Gaither (bajo). El 24 de junio de 2003 el álbum fue relanzado por Spring House M.G.

Canciones 
John the Revelator 	(Goodman) 	3:51
Send It on Down 	(Davis) 	3:43
Lord, Feed Your Children 	(Binion) 	4:37
Born Again 	Tradicional 	3:33
I'm Free 	(Gaither, Gaither, J.) 	3:30
I Shall Wear a Crown 	Tradicional 	3:43
Home 	(Goodman, Sykes, Wilburn) 	4:41
Mountains of Mercy 	(Hamm, Lindsey, Thum) 	4:08
Build an Ark 	(Evans) 	3:57
Testify 	(English, Sykes) 	3:27
(Whenever I Think of You) I Thank My God 	(Gaither, McGuire) 	2:58

Enlaces externos 

Álbumes de 1994
Álbumes de Gaither Vocal band
Álbumes en inglés